Су́нжа:
 
 Топоним
 Сунжа — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Сунжа — город в Ингушетии.
 Сунжа — село в Пригородном районе Северной Осетии.
 Сунжа — село в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Спорт
 «Сунжа» — советский футбольный клуб из города Грозный.

См. также 
 Старая Сунжа
 Сунжа-Ворошиловка